Littorina saxatilis е соленоводно охлювче от семейство Littorinidae.

Разпространение и местообитание 
Видът обитава северното атлантическото крайбрежие на Европа и Северна Америка и Северен ледовит океан. Интродуциран е в Санфранциски залив и различни части на Западното крайбрежие на САЩ, където за пръв път е установен през 1992 г. Среща се в плитки води в соленоводните блата и приливни зони, където може да издържа дълго време без наличието на вода при отлив. Придържа се към скалисти или песъчливи дъна богати на растителност на дълбочина от 0 до 46 метра.

Описание 
Видът има конична раковина с V-образен спирален профил и размери 18 x 14 mm.

Хранене 
Растителнояден вид.

Размножаване 
Охлювчетата са хермафродитни с външно оплождане.

Синонимни названия 
 Litorina groenlandica Menke, 1830
 Litorina incarnata Philippi, 1846
 Litorina marmorata L. Pfeiffer, 1839
 Litorina sulcata Menke, 1830
 Littorina castanea Deshayes in Deshayes & Milne Edwards, 1843
 Littorina danieli Locard, 1886
 Littorina groenlandica (Menke, 1830)
 Littorina neglecta Bean, 1844
 Littorina nervillei Dautzenberg, 1893
 Littorina nervillei var. major Pallary in Seurat, 1924
 Littorina nigrolineata Gray, 1839
 Littorina palliata var. turritella Schlesch, 1916
 Littorina rudis (Maton, 1797) (synonym)
 Littorina rudis f. elatior Middendorff, 1849
 Littorina rudis var. albida Dautzenberg, 1887
 Littorina rudis var. alticola Dacie, 1917
 Littorina rudis var. aurantia Dautzenberg, 1887
 Littorina rudis var. brevis Dautzenberg, 1887
  Littorina rudis var. conoidea Schlesch, 1916
 Littorina rudis var. fasciata Dautzenberg, 1887
 Littorina rudis var. finmarchia Herzenstein, 1885
 Littorina rudis var. globosa Jeffreys, 1865
 Littorina rudis var. globosa Martel, 1901
 Littorina rudis var. laevis Jeffreys, 1865
 Littorina rudis var. major Dautzenberg & P. Fisher, 1912
 Littorina rudis var. rubescens Monterosato, 1878
 Littorina rudis var. scotia S.M. Smith, 1979
 Littorina rudis var. similis Jeffreys, 1865
 Littorina rudis var. sulcata Martel, 1901
 Littorina rudis var. tenebrosapallida L.E. Adams, 1896
 Littorina rudis var. tessellata Dautzenberg, 1893
 Littorina saxatile La Roque, 1953
 Littorina saxatile saxatile La Roque, 1953
 Littorina saxatilis Johnston, 1842
 Littorina saxatilis f. abbreviata Dautzenberg & P. Fisher, 1912
 Littorina saxatilis f. conoidea Dautzenberg & P. Fisher, 1912
 Littorina saxatilis f. elongata Dautzenberg & P. Fisher, 1912
 Littorina saxatilis f. minor Dautzenberg & P. Fisher, 1912
 Littorina saxatilis groenlandica (Menke, 1830)
 Littorina saxatilis groenlandica var. sculpta Schlesch, 1931
 Littorina saxatilis jugosa Montagu, 1803
 Littorina saxatilis jugosa var. bynei Dautzenberg & P. Fisher, 1912
 Littorina saxatilis jugosa var. tenuis James, 1968
 Littorina saxatilis nigrolineata Gray, 1839
 Littorina saxatilis rudis (Maton, 1797)
 Littorina saxatilis rudis var. rudissimoides James, 1968
 Littorina saxatilis scotia Graham, 1988
 Littorina saxatilis tenebrosa (Montagu, 1803)
 Littorina saxatilis tenebrosa var. biinterrupta Fischer-Piette & Gaillard, 1963
 Littorina saxatilis tenebrosa var. bizonaria James, 1963
 Littorina saxatilis tenebrosa var. elata Dautzenberg & P. Fisher, 1912
 Littorina saxatilis tenebrosa var. maculata Fischer-Piette & Gaillard, 1963
 Littorina saxatilis var. clarilineata Fischer-Piette & Gaillard, 1971
 Littorina saxatilis var. flammulata Dautzenberg & P. Fisher, 1912
 Littorina saxatilis var. fulva Dautzenberg & P. Fisher, 1912
 Littorina saxatilis var. fusca Dautzenberg & P. Fisher, 1912
 Littorina saxatilis var. gascae Fischer-Piette & Gaillard, 1971
 Littorina saxatilis var. groenlandica (Menke, 1830)
 Littorina saxatilis var. hieroglyphica Fischer-Piette, Gaillard & Jouin, 1961
 Littorina saxatilis var. interrupta Fischer-Piette, Gaillard & Jouin, 1961
 Littorina saxatilis var. lagunae Barnes, 1993
 Littorina saxatilis var. lineata Dautzenberg & P. Fisher, 1912
 Littorina saxatilis var. lugubris Dautzenberg & P. Fisher, 1912
 Littorina saxatilis var. nigra Fischer-Piette & Gaillard, 1971
 Littorina saxatilis var. nojensis Fischer-Piette & Gaillard, 1964
 Littorina saxatilis var. rubra Fischer-Piette & Gaillard, 1971
 Littorina saxatilis var. rubrolineata Fischer-Piette, Gaillard & Delmas, 1967
 Littorina saxatilis var. salvati Fischer-Piette, Gaillard & Delmas, 1967
 Littorina saxatilis var. sanguinea Coen, 1933
 Littorina saxatilis var. sellensis Fischer-Piette & Gaillard, 1964
 Littorina saxatilis var. tractibus Fischer-Piette, Gaillard & Jouin, 1961
 Littorina saxatilis var. trifasciata Dautzenberg & P. Fisher, 1912
 Littorina saxatilis zonata Daniel, 1883
 Littorina saxoides Nardo, 1847
 Littorina simplex Reeve, 1857
 Littorina tenebrosa (Montagu, 1803)
 Littorina tenebrosa f. elatior Middendorff, 1849
 Littorina tenebrosa var. costulata Middendorff, 1849
 Littorina tenebrosa var. densecostulata Middendorff, 1849
 Littorina tenebrosa var. grisolacteus Middendorff, 1849
 Littorina tenebrosa var. intermedia Forbes & Hanley, 1850
 Littorina tenebrosa var. rubidus Middendorff, 1849
 Littorina tenebrosa var. tessellatus Middendorff, 1849
 Littorina tenebrosa var. zonatus Middendorff, 1849
 Littorina zonaria Bean, 1844
 Nerita rustica Nardo, 1847
 Turbo obligatus Say, 1822
 Turbo rudis Maton, 1797
 Turbo rudissimus Johnston, 1842

Източници 

Littorinidae